Lawman bezeichnet:

 Lawman (Film), einen britischen Western aus dem Jahr 1971
 Steven Seagal: Lawman, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Lawman (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie